Giez (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie
Giez (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud